«Only the Lonely (Know the Way I Feel)» — песня американского певца Роя Орбисона. Была написана им вместе с .

Орбисон выпустил её как сингл в мае 1960 года на лейбле Monument Records. Эта песня стала его первым международным хитом.

В США песня 25 июля 1960 года поднялась на 2 место чарта Billboard Hot 100. Также она достигла 14 места в ритм-н-блюзовом чарте того же журнала «Билборд». В Великобритании песня тоже стала очень популярной: сингл с ней 20 октября 1960 года взошёл на 1 место национального чарта (UK Singles Chart) и потом остался там ещё на одну неделю.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Only the Lonely» в исполнении Роя Орбисона на 232 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 234 месте.

Кроме того, песня «Only the Lonely» в исполнении Роя Орбисона входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 1999 году сингл Роя Орбисона «Only the Lonely (Know How I Feel)» (вышедший в 1960 году на лейбле Monument Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1960 года
Поп-баллады
Синглы 1969 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Роя Орбисона

Песни Сонни Джеймса
Зал славы «Грэмми»
Песни группы The Flying Pickets
Синглы Monument Records
Песни 1960 года
Песни Мины